

Personnalités désignée par ce nom 
 Almanzor (~937/938–1002), chef militaire et homme d'État arabe d'al-Andalus

Toponyme 
 Pic Almanzor, sommet montagneux situé dans la province d'Ávila, en Espagne

Autres sujets 
 Almanzor (né en 2013), cheval de course pur sang français
 (256796) Almanzor, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes